Julius Honka (né le  à Jyväskylä en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Diskos, il décide de s'exiler pour l'Amérique du Nord en 2013, où il se joint au Broncos de Swift Current. Il est sélectionné en première ronde, en quatorzième position par les Stars de Dallas au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2014.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || JYP Jyväskylä U16 || Jr. C SM-sarja Q || 10|| 4|| 10|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || JYP Jyväskylä U16 || Jr. C SM-sarja || 25|| 2|| 12|| 14|| 24|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä U17 || Jr. B2 SM-sarja Q || 
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä U17 || Jr. B2 SM-sarja || 
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä U18 || Jr. B SM-sarja Q || 9|| 2|| 0|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä U18 || Jr. B SM-sarja || 26|| 6|| 7|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || JYP Jyväskylä U20 || Jr. A SM-liiga || 42|| 4|| 11|| 15|| 47|| 4|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| 2013-2014 || Broncos de Swift Current || LHOu || 62|| 16|| 40|| 56|| 52|| 6|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas || LAH ||68 ||8 ||23 ||31 || 55|| 3|| 1|| 1||2 ||4
|-
| 2015-2016 || Stars du Texas || LAH || 73 || 11 || 33 || 44 || 38 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Stars du Texas || LAH || 50 || 7 || 24 || 31 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Stars de Dallas || LNH || 16 || 1 || 4 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Stars du Texas || LAH || 10 || 0 || 2 || 2 || 6 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Stars de Dallas || LNH || 42 || 1|| 3 || 4 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH || 29|| 0|| 4|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || JYP Jyväskylä || Liiga  || 46|| 4|| 11|| 15|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Pelicans Lahti ||Liiga  || 9|| 3|| 4|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Stars du Texas || LAH || 17 || 1 || 4 || 5 || 6 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Luleå HF || SHL ||46 ||10 ||11 ||21 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-

| 58 ||2 || 7 ||9 || 18 ||  ||  ||  || ||

Au niveau international 

|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 3|| 4|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"|Mémorial Ivan Hlinka || 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 6|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 1|| 2|| 6|| -2|| align="left"|  place
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde || 10 || 1 || 2 || 3|| 4 || -3 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde || 8 || 0 || 1 || 1|| 0 || +2 || align=left| place

Références 

Naissance en décembre 1995
Naissance à Jyväskylä
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Broncos de Swift Current
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Luleå HF